Dies ist eine Liste der derzeitigen, geplanten und ehemaligen Kraftwerke in den Salomonen.

Die Elektrizitätsversorgung in Salomonen wird durch SolomonPower bereitgestellt. Im Jahr 2010 stand eine installierte Leistung von 21,5 MW zur Verfügung, wovon 55 Prozent durch Biomasse und 45 Prozent durch Erdöl und Erdgas produziert wurden.

Kraftwerke in Betrieb 
Quelle:

Weblinks 
 SolomonPower – Energieversorger (englisch)

Einzelnachweise 

Salomonen
!Salomonen
!Kraftwerke